ФК Јединство се односи на више фудбалских клубова: 

 ФК Јединство Бела Паланка
 ФК Јединство Бијело Поље
 ФК Јединство Бошњаце
 ФК Јединство Бродац
 ФК Јединство Брчко
 ФК Јединство Владимирци
 ФК Јединство Вршац
 ФК Јединство ГВД Грејач
 ФК Јединство Доња Мутница
 ФК Јединство Жеравица
 ФК Јединство Каћ
 ФК Јединство Коњевићи
 ФК Јединство Нови Бечеј
 ФК Јединство Орешац
 ФК Јединство Оџак
 ФК Јединство Параћин
 ФК Јединство Платичево
 ФК Јединство путеви Ужице
 ФК Јединство Рума
 ФК Јединство Руменка
 ФК Јединство Светозар Милетић
 ФК Јединство Смедерево – бивши назив за ФК Језава Смедерево
 ФК Јединство Стара Пазова
 ФК Јединство Станишић – бивши назив за ФК Станишић
 ФК Јединство Сурчин
 ФК Јединство Уб
 ФК Јединство Црквина
 ФК Јединство Штитар
или:
 ФД Јединство Смедерево – бивши назив за ФК Смедерево 1924
или:
 НК Јединство Бихаћ
 НК Јединство Свети Криж Зачретје
 НК Јединство Доњи Михољац
 НК Јединство Омладинац Недешћина